PGH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pantnagar (India)